Via San Giovanni in Laterano è una strada del centro storico di Roma, nel rione Monti, che collega il Colosseo a piazza San Giovanni in Laterano. Dal 2007 è ufficialmente riconosciuta come "gay Street" di Roma, sull'esempio di altre strade e quartieri nelle capitali europee.

Storia 
La via costituiva l'ultimo tratto della via Papalis, ovvero il tragitto percorso dal corteo pontificio in occasione dell'insediamento del nuovo pontefice da San Pietro alla basilica di San Giovanni in Laterano.

Venne ampliata e selciata nel 1588 da papa Sisto V che volle aprire una grande arteria di collegamento tra il Colosseo ed il Laterano. In seguito alle comodità apportatevi da Sisto V, la via si popolò e divenne sede di importanti edifici, chiese e ville. 

Ancora oggi è detta, popolarmente, "lo stradone di san Giovanni".

Gay street di Roma 
Nel 2004 dalle pagine di Repubblica Fabrizio Marrazzo, all'epoca presidente di Arcigay Roma lancia l'idea della Gay Street di Roma in via di San Giovanni in Laterano, come luogo aperto alla città ed espressione della cultura LGBT.

La gay street venne ufficialmente inaugurata, alla presenza di rappresentanti della comunità LGBT, il 2 marzo 2007..

La zona venne parzialmente pedonalizzata, ovvero nelle ore notturne dal giovedì alla domenica, dal 27 luglio al 16 settembre dello stesso anno. In occasione di questa pedonalizzazione la via venne nuovamente inaugurata con il supporto di Fabrizio Marrazzo portavoce di Gay Center, con Arcigay Roma e Arcilesbica Roma, il 2 agosto con padrino Alessandro Cecchi Paone.

Attualmente la Gay Street ospita nel tratto iniziale (fino a piazza di S. Clemente) diversi bar e ristoranti LGBT, come il Coming Out, il My Bar, o il Colosseum.

Monumenti e luoghi d'interesse 
 Colosseo
 Ludus Magnus
 Casino Fini
 Chiesa di Santa Maria delle Lauretane
 Basilica di San Clemente al Laterano
 Portico dell'ospedale di San Michele
 Ospedale delle Donne

Trasporti

Note

Voci correlate 
 Rione Monti
 Colosseo

Altri progetti 

San Giovanni in Laterano
Roma R. I Monti